Il signore della morte (Halloween II) – film del 1981 diretto da Rick Rosenthal
 Halloween II – film del 2009 diretto da Rob Zombie
 Halloween II – episodio della seconda stagione di Brooklyn Nine-Nine

Pagine correlate 
Halloween (disambigua)